Exo (griech.  außen) bezeichnet:
 ein griechisches Präfix, siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern
 ein Stereodeskriptor in der organischen Chemie
 eine Boyband aus Südkorea, siehe Exo (Band)
 Umgangssprachliche Bezeichnung für Exoskelett
 ein kanadischer Verkehrsbetrieb, siehe Exo (Montreal)

eXo steht für:
 eine quelloffene kollaborative Software, siehe eXo (Software) 

Abkürzung